GTR je zkratka, která může znamenat:

Termíny v automobilismu
 Výrazy jako Gran Turismo Racer, Gran Tourer Racing nebo podobné, většinou značící výkonná auta, tuto značku používají automobily:
BMW M3 GTR – závodní verze BMW M3
Kawasaki 1000GTR – Cestovní motocykl vyráběný od roku 1985.
McLaren F1 GTR – Soutěžní varianta sériově vyráběného vozu McLaren F1
Mercedes-Benz CLK GTR
Nissan Skyline GT-R
Nissan GT-R
Porsche 924 Carrera GTR – závodní varianta modelu 924 Carrera GT
Ultima GTR
 GTR Euroseries, evropský seriál závodů
 GTR – FIA GT Racing Game – závodní počítačová hra
 GTR – FIA GT Racing Game 2 – závodní počítačová hra

Ostatní
 GTR (hudební skupina) – hudební skupina založená kytaristy Stevem Hackettem a Stevem Howem
 Grand Trunk Railway – kanadská železniční síť
 Golden Triangle Regional Airport, regionální letiště v Lowndes County, Mississippi
 Obecná teorie relativity – (anglicky General Theory of Relativity)
 Global Technical Regulation(s) – Globální technické regulace – nový seznam legislativních pravidel vytvořený evropskou hospodářskou komisí.
 Gymnázium Třebíč – používaná zkratka pro gymnázium v Třebíči